Дональд Кук ():
 Дональд Кук (1934—1967) — американский военнослужащий, награждённый Медалью Почёта.
 «Дональд Кук» () — эсминец ВМС США.
  (1909—1981) — председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (1952—1953).
 «Дональд Кук» () — атомная электростанция в США.
  (1901—1961) — американский актёр театра и кино.